Westgate est un nom propre d'origine anglaise, utilisé comme toponyme et patronyme dans les pays de culture anglo-saxonne.

Toponymes

États-Unis 
 Westgate, census-desgnated place située en Floride ;
 Westgate, une ville du comté de Fayette, en Iowa ;
 Le WestGate Mall, un centre commercial situé à Spartanburg, en Caroline du Sud.

Kenya 
 Le centre commercial Westgate, situé à Westlands, près de la capitale, Nairobi.

Royaume-Uni 
Westgate-on-Sea, ville du nord-est du Kent, en Angleterre.
 .

Nouvelle-Zélande 
 Westgate dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande